Het Europese kampioenschap voor mannen allround 1970 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie (ISU), op 24 en 25 januari 1970 in het Olympia Eisstadion in Innsbruck. Er namen 32 schaatsers uit 11 landen aan deel. 1970 was het eerste jaar waarop er ook een toernooi voor de vrouwen werd georganiseerd door de ISU.

Titelverdediger was de Noor Dag Fornæss, die de Europese titel in 1969 te Inzell had veroverd. Ard Schenk veroverde zijn tweede Europese titel, na 1966.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1970
Langebaanschaatsen in 1970
Schaatsen in Oostenrijk
Sportevenement in Innsbruck
Schaatsen